Hyakushu (jap. ) bezeichnet:
 Kleinanthologien von 100 Gedichten: Hyakushu Uta
 ein Lehen: Hyakushu (Han)